Nicèfor Brienni (general), general romà d'Orient
 Nicèfor Brienni (cèsar), marit d'Anna Comnè